Le championnat d'Algérie de football 1985-1986 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de .

La JE Tizi-Ouzou remporte son huitième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 

 La JET a dominé le championnat d'Algérie à partir de la première journée en récoltant neuf victoires consécutives et en même temps égalé le record du CR Belcourt (1964-1965) , terminé la phase aller champion d'hiver 1985-1986 en concédant une seule défaite durant les dix-neuf journées.
 la JET un phénomène ? non , un exemple ! écrit El-Moudjahid du samedi 24 mai 1986 page (2) , dans le supplément sports .
 les chiffres de la JETizi Ouzou durant la saison 1985-1986 .
 à l'Aller : 51 pts , 19 j , 14 g , 4 nuls et une (1) défaite , buts pour ; 49 ; bc ; 11 ; diff +38 buts, Bouiche a inscrit 20 buts !
 Au retour : 47 pts , 19j , 13 G , 2 Nuls et 4 défaites ; buts pour 40 ; bc : 11, diff: + 29 buts , Bouiche a inscrit 15 ou 16 buts !
 à domicile , le jumbo jet a enregistré 19 victoires sur 19 rencontres ! ( record absolu ) difficile à battre !
 la jet a battu le jhdjazair par onze à zéro (11-00)

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul  et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

 Nb : l'ASP IRB Relizane change de nom pour celui du RCMR (Raid Chabab Mouassessetes Relizane) le jeudi 28 novembre 1985. Le nouveau sigle est devenu effectif à partir de la  journée (el hadef numéro 679 du dimanche 22 décembre 1985). Nacer Bouiche (jet) meilleur buteur avec .

NB: Le championnat national d'Algérie de football 1985-1986 prend une trêve du 20 décembre 1985 au 16 janvier 1986.

Meilleurs buteurs 

 buteurs par clubs : jet () /  :nacer bouiche , bahbouh , menad , belahcene , derés bouzid , laadjadj youcef , fergani ali , adghigh , abdesslam , larbés salah 1 but, haffaf dahmane 1 but, ***  contre son camp, reste 5 ou 6 buts, leurs buteurs sont inconnus !

Liens externes 
 
 Cahier du championnat et coupe d'Algerie , saison 1985-1986 ( de M'hammed Z , Algerie ) .

Notes et références 

 résultats de toutes les journées de la phase aller du championnat d'algerie de football , saison 1985-1986 parus sur el-hadef numéro 677 du dimanche 8 décembre 1985 pages 4 et 5 .

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1985-1986
 Championnat d'Algérie de football D2 1985-1986

Championnat d'Algérie de football
Football en 1985
Football en 1986